Рукометна репрезентација Данске представља Данску у међународним такмичењима у рукомету и налази се под контролом Рукометног савеза Данске. 

Највећи успеси Данске су прво место на Олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Светским првенствима 2019. у Данској и Њемачкој и 2021. у Египту и Европским првенствима 2008. у Норвешкој и 2012. у Србији.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Састав рукометне репрезентације Данске 
Од 13. јануара 2021. (Састав за Светско првенство у рукомету 2021.)

Селектор: Николај Јакобсен  (22.11.1971)

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Данске

Спољашње везе 
 Рукометни савез Данске - званичан сајт

Данска
Репрезентације Данске
Рукомет у Данској